Kanton Sainte-Suzanne ist der Name folgender ehemaliger Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Sainte-Suzanne (Mayenne)
 Kanton Sainte-Suzanne (Réunion)